Кожевникова — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Кожевникова, Анастасия Дмитриевна (род. 1993) — украинская певица.
 Кожевникова, Валерия Игоревна (род. 1984) — российская актриса.
 
 Кожевникова, Евгения Георгиевна (род. 1981) — российская баскетболистка.
 Кожевникова, Елизавета Александровна (род. 1973) — советская и российская фристайлистка, журналист, телекомментатор.
 Кожевникова, Мария Александровна (род. 1984) — российская актриса певица, телеведущая, общественный и политический деятель.
 Кожевникова, Надежда Вадимовна (род. 1949) — русская писательница, журналист.
 Кожевникова, Наталья Алексеевна (1936—2005) — советский и российский филолог.
 Кожевникова, Татьяна Николаевна (род. 1956) — педиатр, пульмонолог.

Населённые пункты 
 Кожевникова — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.